Botha je četné afrikánské příjmení:

 Johan Botha (* 1974), bývalý jihoafrický atlet, běžec na středních tratích
 Louis Botha (1862–1919), búrský generál a politik
 Pieter Willem Botha (1916–2006), jihoafrický politik

jiné
 Blackburn Botha

Externí odkazy 
 

Afrikánská příjmení